Соревнования по волейболу на II Всеафриканских играх проходили в январе 1973 года в Лагосе (Нигерия) с участием 8 мужских национальных сборных команд. Чемпионский титул во второй раз подряд выиграла сборная Египта.

Команды-участницы 
Участниками турнира стали сборная Нигерии (команда страны-хозяйки соревнований) и по одному представителю от семи географических зон, на которые подразделяется Африканская конфедерация волейбола.

Система проведения турнира 
8 команд-участниц турнира на предварительном этапе были разбиты на две группы. 4 команды (по две лучшие из каждой группы) вышли в плей-офф, где по системе с выбыванием определили призёров турнира.

Результаты

Предварительный этап

Группа A 

 Берег Слоновой Кости — Того 3:2; Египет — Маврикий 3:1.
 Египет — Того 3:0; Берег Слоновой Кости — Маврикий 3:1
 Египет — Берег Слоновой Кости 3:0; Маврикий — Того 3:0.

Группа B 

 Камерун — Нигерия 3:0; Тунис — Сенегал 3:0.
 Тунис — Нигерия 3:0; Сенегал — Камерун 3:0.
 Тунис — Камерун 3:0; Сенегал — Нигерия 3:0.

Матч за 7-е место 
Того — Нигерия 3:0.

Матч за 5-е место 
Камерун — Маврикий 3:-

Плей-офф

Полуфинал 
 Египет — Сенегал 3:0
 Тунис — Берег Слоновой Кости 3:2

Матч за 3-е место 
 Сенегал — Берег Слоновой Кости 3:2.

Финал 
 Египет — Тунис 3:0.

Итоги

Положение команд

Примечание

Ссылки 
 Архив волейбольных результатов 

Волейбол на Африканских играх
1973 год в волейболе